Bernardino Perfetti (1681-1747), improvisateur italien
 Camille Perfetti (1875-1956), homme politique français
 Cole Perfetti (né en 2002), joueur canadien de hockey sur glace
 Egidio Perfetti (né en 1975), pilote automobile norvégien
 Jacopo Perfetti (), poète italien néolatin